Bawoły (Bovinae) – podrodzina ssaków z rodziny wołowatych (Bovidae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w Eurazji i Afryce.

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące występujące współcześnie plemiona:
 Bovini 
 Boselaphini  
 Tragelaphini 

Opisano również plemię wymarłe:
 Udabnocerini 

Wymarły rodzaj o niepewnej pozycji taksonomicznej i nie przypisany do żadnego z plemion:
 Gona 

Bawoły są najstarszą filogenetycznie grupą wołowatych (tzw. grupa Bubalina Geraads, 1992). Mają masywne ciało. Największe osobniki osiągają do 170 cm wysokości w kłębie. Głowa u obydwu płci jest uzbrojona w rogi. Jak wszystkie krętorogie, są przeżuwaczami – połykają nieprzeżuty pokarm roślinny, który trawiony jest w żołądku przy udziale bakterii symbiotycznych, rozkładających błonnik komórek roślinnych (zobacz: żołądek przeżuwacza). Bawoły zajmują różne siedliska, zwykle w pobliżu wody. Poruszają się stępem, kłusem lub galopem. Na krótkim odcinku mogą osiągnąć prędkość do 35 km/h w galopie. Większość żyje w stadach – jedynie anoa spotykane są samotnie lub w parach.

Do rodzaju Bubalus należą dzikie gatunki anoa (anoa nizinny i anoa górski) oraz bawoły arni azjatycki i wół mindorski, a także udomowiony wół domowy, którego przodkiem jest dziki bawół indyjski. Pozostałych gatunków azjatyckich jak dotąd nie udomowiono.

Kladogram Bovinae na podstawie analizy Alexandre’a Hassanina i współpracowników z 2018 roku:

Przypisy

Bibliografia